Henss ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Henss (1780–1856), Weimarer Buchbinder und preußischer Landtagsabgeordneter
 Otto Henss (-1873), Weimarer Hofbuchbinder
 Paul Henss, (1880–1961), Fabrikbesitzer
 Paul Henss (1922–2008), Mitglied der Leibstandarte SS Adolf Hitler

Siehe auch:
 Henß